Саминское — топоним:

 Саминское (озеро, Вологодская область)
 Саминское (озеро, Новгородская область)